Park Ji-ho (박지호) può riferirsi a:

Park Ji-ho (1970) – calciatore sudcoreano
Park Ji-ho (1991) – tuffatore sudcoreano